Alain Forner (1939-1973), secrétaire national de l'Union des étudiants communistes de France ;
 Lola Forner (1960-), actrice, présentatrice de télévision et mannequin espagnole ;
 Werner Forner (1946-), linguiste allemand.